

Cinema 
 The Firm – film del 1988 diretto da Alan Clarke
 Il socio (The Firm) – film del 1993 diretto da Sydney Pollack 
 The Firm – film del 2009 diretto da Nick Love

Letteratura 
 Il socio (The Firm) – romanzo di John Grisham del 1991

Musica 
The Firm – gruppo rock britannico degli anni ottanta 
The Firm – album di debutto del 1985 dello omonimo gruppo rock
The Firm – duo rock londinese degli anni ottanta, autore della hit Star Trekkin'
The Firm – supergruppo rap formato da Nas, Foxy Brown, AZ e Cormega, poi sostituito da Nature
The Firm – gruppo musicale britannico di canzoni novelty

Televisione
The Firm – serie televisiva statunitense del 1983
Il socio (The Firm) – serie televisiva statunitense del 2012